USS Lawrence — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Джеймса Лоуренса ()

 USS Lawrence (1813) — бриг, збудований у 1813 році. Брав участь в англо-американській війні, дяючи на Великих озерах. Затоплений у 1815 році.
USS Lawrence (1843) — бриг, збудований у 1843 році, проданий у 1846 році.
 USS Lawrence (DD-8) — есмінець ВМС США типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1903–1919 років, після чого зданий на злам.
 USS Lawrence (DD-250) — есмінець ВМС США типу «Клемсон». На службі протягом 1921-1945 років. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Lawrence (DDG-4) — есмінець КРО ВМС США типу «Чарльз Ф. Адамс». На службі протягом 1962-1990 років. Зданий на злам у 2004 році.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни